Псусеннес II (Тетхеперра Сетепенра Псусеннес II, Хор Псебханен II) — последний фараон XXI династии Древнего Египта, обычно отождествляемый с верховным жрецом Амона Псусеннесом III.

Биография 
В отличие от правления его предшественника Сиамона и преемника Шешонка I, период правления Псусеннеса II слабо освещён в исторических источниках. Античные авторы, цитирующие Манефона, отводят Псусеннесу II 14 или 35 лет правления. Современные историки считают вторую дату ошибочным прочтением числа 15. Таким образом, в качестве дат правления фараона указываются 960/958—945/943 годы до н. э.

Главным известным нам событием, имевшим место в правление Псусеннеса II, считается окончательный перенос царских мумий фараонов Нового царства в тайник в неиспользованной гробнице Аменхотепа I в Дейр-эль-Бахри. Проход в погребальную шахту был запечатан уже при Шешонке I, и его местонахождение находилось неизвестным вплоть до 1871 года, когда тайник был вскрыт современными грабителями, за которыми последовали археологи.

Скудные письменные источники правления Псусеннеса II ограничиваются граффити из храма Сети I в Абидосе, упоминанием в Карнаке и остраконом из Умм эль-Каба. Возможное погребение фараона находится в передней знаменитой гробницы Псусеннеса I в Танисе. Найденный в ней антропоморфный гроб с мумией и царским уреем приписывается именно фараону Псусеннесу I, однако точных доказательств этому предположению не существует.

К числу сохранившихся свидетельств правления Псусеннеса II можно также отнести мумию пятого года правления, замотанную в полотно с именем верховного жреца Амона Псусеннесом III, а также запись в жреческих анналах Карнака, относящуюся ко времени, последовавшему после смерти фараона Сиамона. Хотя она отсылает к 13-му году правления некоего фараона, но имя этого фараона в ней не упоминается.

После смерти Псусеннеса II (945 год до н. э.) трон перешёл к вельможе ливийского происхождения Шешонку I, потомку командира ливийских наёмников Буювавы. Видимо, Шешонк не осуществлял насильственных действий с целью смещения Псусеннеса, а дождался его естественной кончины. Чтобы обеспечить преемственность прекратившейся XXI и установленной ливийцами XXII династии, Шешонк даже женил своего сына Осоркона I на дочери Псусеннеса II. Известна статуя фараона XVIII династии Тутмоса III, на которую впоследствии были нанесены две колонки текста, причём первая упоминает имя Псусеннеса, а вторая — Шешонка.

Секст Африкан, цитируя Манефона, указывал, что Псусеннес II правил в течение 14 лет. Однако Евсевий Кесарийский (из Георгия Синкелла и армянская версия «Хроники»), ссылаясь на того же Манефона, сообщал о том, что Псусеннес царствовал 35 лет.

Имя

Родословие Псусеннеса II

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фараоны по алфавиту
Фараоны XXI династии
Верховные жрецы Амона
Правители Африки X века до н. э.